Анна Валерьевна Чоловяга (8 мая 1992, Ковдор, Мурманская область, Россия) — российская футболистка, нападающая. Выступала за сборную России. Мастер спорта России международного класса (2016).

Карьера 
Воспитанница усманского (город Усмань, Липецкой области) футбола. Выпускник училища олимпийского резерва Звенигорода. Первые тренеры — Анатолий Соломахин («Чайка» Усмань), Сергей Томилин.

С июля 2010 года играла за «Россиянку», провела в её составе свыше 100 матчей в высшей лиге. Весной 2017 года выступала за ЦСКА, а осеннюю часть того сезона снова провела в «Россиянке».

Находилась на ведущих ролях в сборных всех возрастов. В составе молодёжной сборной России дебютировала в сентябре 2008 года. Свой первый матч за национальную сборную провела 24 октября 2010 года — неофициальная товарищеская игра с Украиной. Последние матчи сыграла в январе 2018 года.

Футбольные достижения

Командные 
 Чемпионка России (3): 2010, 2011/12, 2016
 Обладательница Кубка России (1): 2010

Личные 
Техничная, обладает ударом с обеих ног, здорово работает с мячом, обладает высокой скоростью.

Статистика выступлений

Клубная

Сборная 
 сезон 2007/08 сыграла 5 матчей за молодежную сборную России (U-17) забила  3
 сезон 2008/09 сыграла 6 матчей за молодежную сборную России (U-19) забила  4
 сезон 2009/10 сыграла 3 матчей за молодежную сборную России (U-19) забила  5
 сезон 2010/11 сыграла 9 матчей за молодежную сборную России (U-19) забила  7
 сезон 2012/13 сыграла 3 матча за сборную России
 31 марта 2012 отборочный матч Россия-Македония 8-0 (провела на поле 12 минут)
 16 июня 2012 отборочный матч Россия-Греция 4-0 (провела полный матч)
 15 сентября 2012 отборочный матч Македония-Россия 0-6 (провела на поле 5 минут)

Личная жизнь 
Супруг — Кирилл Заика. С 2018 года Кирилл и Анна воспитывают сына.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте РФС 
 
 Профиль на сайте «Россиянки» 
 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «УОР-Звезда»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК ЦСКА